Lynde est un patronyme porté notamment par :

 Paul Lynde (1926-1982), acteur et scénariste américain ;
 Stan Lynde (1931-2013), bédéiste américain.

Lynde est aussi une commune française du département du Nord.

Homonymie de patronyme